Bella Unión – città dell'Uruguay
 Bella Union Records – etichetta discografica